George Keppel, III conte di Albemarle – generale inglese
 George Keppel, VI conte di Albemarle – ufficiale e politico inglese